W.F.Barker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Winsome Fanny Barker
 Winsome Fanny 'Buddy' Barker